Славу́тич — древнее славянское название Днепра.
 Славутич — город на Украине.
 
 «Славутич» — вагон метро.
 «Славутич» — украинская пивоваренная компания.
 «Славутич» — серия советских дельтапланов.
 «Славутич» — завод в Запорожье, принадлежащий одноимённой компании.
 «Славутич» — завод в Киеве, принадлежащий одноимённой компании.
 «Славутич» — марка пива одноимённой компании.
 «Славутич» — корабль управления Военно-Морского Флота России.
 «Славутич» — российский хоккейный клуб из города Смоленска, основанный в 2010 году.
 «Славутич» — украинский футбольный клуб из одноимённого города Киевской области.
 «Славутич» — название украинского футбольного клуба «Черкащина» в 2010—2014 годах.
 «Славутич-Арена» — стадион в Запорожье.
 «Славутич» — марка советских телевизоров.
 Яр Славутич (1918—2011) — украинский поэт.

См. также